Invisible (The Invisible) – film del 2007 diretto da David S. Goyer
 The Invisible – gruppo musicale britannico
 The Invisible – album dei The Invisible del 2009

Pagine correlate 
 Invisible